Кірстен Фліпкенс і Юханна Ларссон були чинними чемпіонками, але Фліпкенс вирішила того року не брати участі.

Ларссон успішно захистила свій титул, граючи в парі з Кікі Бертенс. У фіналі вони перемогли пару Луксіка Кумхун і Пеангтарн Пліпич з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Korea Open, парний розряд
Korea Open (теніс)